Српска лига Запад у сезони 2016/17. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дрина, Зона Дунав и Зона Морава.

Због доказаног учешћа у намештању утакмице 24.кола Српске лиге Запад одиграног 29. априла у претходној сезони, на крају сезоне је одлучено да клубови Смедерево 1924 и Михајловац буду избачени из лиге у Подунавску окружну лигу, два лигашка нивоа ниже у односу на Српску лигу Запад. Њихова места ће попунити другопласирана екипа Зоне Дрина Јединство Уб и трећепласирана екипа зоне Дунав Шумадија из Аранђеловца.

Након жалбе одлучено је да се Смедерево и следеће сезоне такмичи у Српској лиги, док је одлука да Михајловац буде избачен у Подунавску окружну лигу остала на снази. Тако ће Српска лига Запад следеће сезоне бројати 17 клубова.

Клубови у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1 Шапине су одустао од такмичења у Српској лиги Запад у сезони 2017/18.

2 Желзничар је на основу резултата требало да испадне у нижи ранг, али је након избацивања Михајловца због намештања ипак остао да се такмичи у Српској лиги Запад и у сезони 2017/18.

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије - Званични сајт

Српска лига Запад
Запад